Гуміт (мінерал)
 Гуміт (вугілля)
 Ґуміт